Le château de Beauséjour est le nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de Beauséjour, à Saint-Léon-sur-l'Isle en Dordogne ;
 le château de Beauséjour, à Tocane-Saint-Apre en Dordogne ;
 le château de Beauséjour, à Fargues-Saint-Hilaire en Gironde ;
 le château de Beauséjour, à Mérignac en Gironde ;
 le château de Beauséjour, à Olivet dans le Loiret ;
 le château de Beauséjour, à Louveciennes dans les Yvelines.

Voir aussi 
 
 Le Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse, domaine viticole situé à Saint-Émilion en Gironde ;
 le château Beau-Séjour Bécot, autre domaine viticole situé à Saint-Émilion.

Beauséjour